Warcisław I (książę pomorski) – książę zachodniopomorski w latach 1121 – zapewne 1135
 Warcisław I (książę świecki) – książę na Świeciu i Gniewie w latach 1215/1223-1229/1230